Exégesis puede aludir a:
 Exégesis, concepto que involucra una interpretación crítica y completa de un texto, especialmente religioso.
 Exégesis del Alma, texto sencillo, excepción entre todos los manuscritos de Nag Hammadi. 
 Exégesis, diarios del escritor de ciencia ficción Philip K. Dick.